Владимир Гирш:
 Гирш, Владимир Артурович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 сентября 1916.
 Гирш, Владимир Викторович — русский генерал, георгиевский кавалер